Enguerrand de Coucy est le nom porté par sept seigneurs de Coucy :
  (1042-1116), seigneur de Coucy en 1080
  (1110-1149), seigneur de Coucy en 1130, petit-fils du précédent
  (1182-1242), seigneur de Coucy en 1192, petit-fils du précédent, célèbre pour la bataille de Bouvines
  (1228-1311), seigneur de Coucy en 1250, fils cadet du précédent
  (1243-1321), seigneur de Coucy en 1311, neveu du précédent
  (1313-1346), seigneur de Coucy en 1335, petit-fils du précédent
  (1339-1397), seigneur de Coucy en 1346, fils du précédent